Doris är ett släkte av snäckor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Doris ingår i familjen Dorididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor